Горю́чая смесь:

 Горючая смесь — ручная жидкостная бомба, стеклянная бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью.
 Горючая смесь — смесь горючей жидкости с воздухом, поступающей в ДВС.